Lebanon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lebanon Township (Illinois)
 Lebanon Township (Michigan)
 Lebanon Township (Cooper County, Missouri)
 Lebanon Township (Laclede County, Missouri)
 Lebanon Township (New Jersey)
 Lebanon Township (North Dakota)
 Lebanon Township (Ohio)
 Lebanon Township (Pennsylvania)